Laura Mononen z domu Ahervo (ur. 5 października 1984 w Lohja) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Hämeenlinnan Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Laura Mononen zaprezentowała się 18 stycznia 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Valkeakoski, zajmując 29. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. Miesiąc później wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajęła 39. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Był to jej jedyny występ w zawodach tego cyklu.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 8 marca 2009 roku w Lahti, zajmując 56. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 27 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie bieg na 10 km stylem klasycznym ukończyła na 17. miejscu. W sezonie 2011/2012 punktowała jeszcze kilkukrotnie, zajmując między innymi 20. miejsce w szóstej edycji Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 45. miejsce. Nigdy nie stanęła na podium zawodów indywidualnych PŚ, jednak 6 grudnia 2015 roku wspólnie z Kristą Pärmäkoski, Kerttu Niskanen i Anne Kyllönen zajęła drugie miejsce w sztafecie. W lutym 2015 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Falun, gdzie zajęła 34. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym.

W sezonie 2015/2016 Pucharu Świata Finka 7 lutego 2016 roku w Oslo wywalczyła jak dotąd najwyższe miejsce w karierze, była piąta na dystansie 30 km stylem klasycznym. Tour de Ski 2016 ukończyła na dziewiątym miejscu. W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Mononen zajęła 15 lokatę.

W maju 2021 r. zakończyła karierę.

Życie osobiste 
Latem 2013 roku poślubiła biegacza narciarskiego Jannego Mononena.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Lohji